Герб Берегового — герб села в Україні, у складі Феодосійської міської ради Автономної Республіки Крим.

Трактування символіки 
Червоний колір - це колір благополуччя, і впевненості в завтрашньому дні. Він яскравий і теплий. Корона і голуби є елементами родового герба Антоніо Коронеллі, якому були подаровані землі Берегового в знак величезних заслуг роду Коронеллі перед Російською державою. Галера відображає давню історію навколишніх земель, давні традиції мореплавання в затоці Феодосії, крім того, в генплані передбачено будівництво яхтової марини, тому галера там зовсім не даремно.

Посилання 
 У Берегового появился флаг и герб

Див. також 
 Прапор Берегового
 Берегове

Культура Феодосії
Берегове